bobry (Castor) – rodzaj gryzoni z rodziny bobrowatych
 bobrowate (Castoridae) – zwierzęta z rzędu gryzoni
 Bobry – speleoklub w Żaganiu w województwie lubuskim

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Bobry – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Radomsko
 Bobry – przysiółek wsi Niskie Wielkie w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele
 Bobry – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Bobry – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki
 Bobry – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Jonkowo

Inne 
 Bobry – przystanek kolejowy
 Bobry (film 1970)

Zobacz też 
 Bóbr